Nagamine bezeichnet:
 ein Lehen: Nagamine (Han)

Nagamine ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroko Nagamine (* 1979), japanische Badmintonspielerin
 Hironori Nagamine (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Hisaki Nagamine (* 1997), japanischer Nordischer Kombinierer
 Kaori Nagamine (* 1968), japanische Fußballspielerin
 Nagamine Shōshin (1907–1997), japanischer Kampfkunstexperte
 Yuto Nagamine (* 2000), japanischer Fußballspieler